El término vitamina D alude, en esta enciclopedia:

 a la vitamina D2 o ergocalciferol;
 a la vitamina D3 o colecalciferol;
 a la vitamina D4 o 22,23-dihidroergocalciferol; 
 a la 25 hidroxi vitamina D, también llamada 25 hidroxicolecalciferol, calcifediol o calcidiol;
 a la 1-25 dihidroxi vitamina D, también llamada 1-25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, la principal forma activa;
 al calcipotriol, un análogo sintético del calcitriol que se utiliza en dermatología;
 al tacalcitol, derivado del calcitriol que se emplea en dermatología;
 al paricalcitol, análogo sintético de la vitaminica D que se emplea en medicina por su capacidad para reducir los niveles de hormona paratiroidea.

Otros usos:
 Vitamin D, sexto episodio de la primera temporada de la serie de televisión estadounidense Glee.